Leskovac je lahko:
 Leskovac Barilovićki (Hrvaška)
 Leskovac, Knić (Srbija)
 Leskovac, Lazarevac (Srbija)
 Leskovac, Petrovac na Mlavi (Srbija)
 Leskovac, Zaječar (Srbija)
 Leskovac (Srbija)
 Leskovac, Črna gora

Glej tudi 
 Leskovec